Martine Piquet, née en 1953 à Paris, est une angliciste française, professeur à l'université Paris-Dauphine. Elle travaille sur la société australienne, notamment sur le multiculturalisme.

Bibliographie 
 Australie plurielle, éditions L'Harmattan, 2004.
 Australian Multicultural Equity and Fair Go, in Race and Inequality. World Perspectives on Affirmative Action, Elaine Kennedy-Dubourdieu (dir.), Ashgate, Londres, 2006

Liens externes 
 Page sur le site de l'Université de la Réunion
 Page sur le site de l'Université Paris-Dauphine

Naissance en 1953
Naissance à Paris
Professeur à l'université Paris-Dauphine